L'Isuzu Hombre est un pick-up produit par Isuzu de 1996 à 2000. Il est basé sur le Chevrolet S-10 de seconde génération. Il remplace l'Isuzu Rodeo.  

En 2004, son successeur est le Isuzu D-Max, nommé Isuzu Série I dans les autres pays.

Hombre
Automobile des années 1990
Automobile des années 2000
Véhicule Pick-up